Аполлонов — прізвище.

Відомі носії 
 Аполлонов Іван Іванович (1868–1915) — український композитор, диригент, церковний композитор.
 Аполлонов Іван Григорович (1933) — український художник декоративно-ужиткового мистецтва.
 Аполлонов Олександр Опанасович — полковник Збройних сил України, лицар ордена Данила Галицького.

Примітки 

Прізвища